Хорватский Футбольный клуб «Интер» () — хорватский футбольный клуб из города Запрешич, западный пригород Загреба.

История 
Клуб был основан в 1929 году. Сначала носил имя «Сава», потом — «Югокерамика» по имени спонсора, керамической фабрики. В 2003 году клуб поменял название на «Интер» Запрешич.

Самое большое достижение — первое место в турнире, проводимом в конце 1991 года и признанном как футбольный чемпионат хорватской республики. «Интер» является первым хорватским клубом, который играл за границей против английского «Брайтона». Клуб имеет прозвище «гончары» в соответствии со спонсором. «Интер» играет свои матчи на стадионе Шрц Запрешич Арена состоит из двух частей: западная состоит из 3 028 мест, на востоке — 400 сидячих и 1 100 стоячих мест.

Прежние названия 
 NK Sava (1929—1932)
 NK Jelačić (1932—1962)
 NK Jugokeramika (1962—1991)
 NK Inker (1991—2003)

Достижения 
 Серебряный призёр Чемпионата Хорватии: 2004/05.
 Обладатель Кубка Хорватии: 1992.

«Интер» в еврокубках

Кубок УЕФА 2005/2006

Известные игроки 

  Звонимир Сольдо
  Крунослав Юрчич
  Ведран Чорлука
  Лука Модрич
  Петар Крпан
  Михаэль Микич
  Томислав Дуймович
  Эдуардо да Силва

Ссылки 
 Официальный сайт

Интер Запрешич
Загребачка